Ла-Мот-ан-Шансо́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Верхние Альпы. Входит в состав кантона Сен-Бонне-ан-Шансор. Округ коммуны — Гап.

Код INSEE коммуны — 05104.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 185 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 101 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 81 были экономически активными, 20 — неактивными (показатель активности — 80,2 %, в 1999 году было 68,0 %). Из 81 активных работали 75 человек (43 мужчины и 32 женщины), безработных было 6 (2 мужчин и 4 женщины). Среди 20 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 9 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки